Селивачёв — русская фамилия, известные носители:

Селивачёв 
 Селивачёв, Алексей Фёдорович (1887—1919) — российский историк словесности, феноменололог, философ и психолог.
 Селивачёв, Владимир Иванович (1868—1919) — русский военачальник, генерал-лейтенант, военспец РККА.
 Селивачёв, Иван Андреевич (около 1750 — после 1799) — русский капитан-командор, георгиевский кавалер.
 Селивачёв, Михаил Романович (род. 1946) — украинский искусствовед и педагог.

Селивачёва 
 Селивачёва, Екатерина Сергеевна (1864 — между 1911 и 1913 гг.) — русский художник.